Stitt :

 Kevin Stitt (né en 1972), homme d'affaires et homme politique américain
 King Stitt (1940-2012), deejay jamïcain
 Sonny Stitt (1924–1982) est un saxophoniste de jazz américain

Voir aussi 
 Ray Stits